Горе́лово — топоним.

Населённые пункты 
 Горелово — бывший посёлок городского типа Ленинградской области, позже присоединённый к Санкт-Петербургу.
 Горелово — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Горелово — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Горелово — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Горелово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Горелово — село в Брейтовском районе Ярославской области.

Петербургский топоним 
 Горелово — муниципальный округ.
 Горелово — бывший район, до того п.г.т. Горелово Ленинградской области.
 Горелово — следственный изолятор СИЗО № 47/6 УФСИН по г. Санкт-Петербургу.
 Горелово — железнодорожная станция.
 Горелово — аэродром.